Babelsberg ist der Name: 

 des Ortes Babelsberg, heute Stadtteil von Potsdam
 des Berges Babelsberg, Namensgeber des Ortes
 einer Künstlerischen Arbeitsgruppe der DEFA, siehe DEFA #Strukturveränderung nach Gründung der DDR

Siehe auch

 Nowawes